Pappus puede referirse a:

Pappus, uno de los personajes tipo de las Atelanas.
Pappus de Alejandría, matemático griego de los siglos III-IV.
Franz Pappus, benedictino alemán del siglo XVIII.